Turniej Olimpijski w siatkówce kobiet w Montrealu odbył się w dniach 19 - 30 lipca 1976 roku. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów. Nie znalazły się w tym gronie Polki, które nie zakwalifikowały się do turnieju. Mecze rozgrywano na Paul Sauvé Arena oraz Montreal Forum. Po raz pierwszy w turnieju olimpijskim wystartowały reprezentacje: Węgier, Kuby, RFN oraz Korei Północnej, której to zawodniczki w swoim debiucie zdobyły brązowy medal.

Obrończyniami złotych medali były reprezentantki ZSRR. Zawodniczki Sbornej jednak nie dały rady obronić tytułu wywalczonego w Monachium, przegrały one 0:3 z Japonkami (7:15, 8:15, 2:15). Japonia po raz drugi zdobyła tytuł olimpijski w tej konkurencji.

Uczestnicy 
  Japonia (jako mistrzynie świata 1974)
  Kanada (jako gospodynie)
  Korea Południowa (jako wicemistrzynie Azji 1975)
  Kuba (jako mistrzynie panamerykańskie 1975)
  NRD (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 1976)
  Peru (jako mistrzynie Ameryki Południowej 1975)
  Węgry (jako wicemistrzynie Europy 1975)
  ZSRR (jako złote medalistki Igrzysk Olimpijskich 1972)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Strefa medalowa

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1976

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976